Longo může být:

 Bartolo Longo (1841–1926), italský advokát blahoslavený za dobročinnost
 Gonzalo Longo (* 1974), argentinský ragbista
 Jeannie Longová (* 1958), francouzská cyklistka
 Luigi Longo (1900–1980), italský politik
 Malisa Longová (* 1950), italská herečka a modelka
 Mario Longo (* 1964), italský atlet
 Renato Longo (* 1937), italský cyklokrosař
 Robert Longo (* 1953), americký výtvarník
 Samuele Longo (* 1992), italský fotbalista
 Valter Longo (* 1967), americký gerontolog

podobné
 Long

Italská příjmení